Bieg na 110 metrów przez płotki mężczyzn – jedna z konkurencji biegowych rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Narodowym w Pekinie.

Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Amerykanin David Oliver.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2015 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 13,47 (uzyskane w okresie od 1 stycznia 2014 do 10 sierpnia 2015), z uwagi na małą liczbę zawodników z minimum, kolejnych lekkoatletów zaproszono do występu w mistrzostwach na podstawie lokat na listach światowych.

Rezultaty

Eliminacje 
Kwalifikacja: Pierwszych czterech najlepszych z każdego biegu (Q)+4 z najlepszymi czasami wśród przegranych ze wszystkich biegów eliminacyjnych.

Wiatr:Bieg 1: -1.3 m/s, Bieg 2:  +0.2 m/s, Bieg 3: -1.0 m/s, Bieg 4: -0.7  m/s, Bieg 5: -1.2 m/s.

Półfinały 
Kwalifikacja: Dwóch najlepszych z każdego biegu+2 z najlepszymi czasami wśród przegranych.

Wiatr:Bieg 1: 0.0 m/s, Bieg 2: -0.2 m/s, Bieg 3: -0.1 m/s.

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Bieg na 110 metrów przez płotki mężczyzn